Grand Slam, traduction anglaise de Grand prix ;
 Grand Slam, groupe de rock irlandais ;
 Grand Slam, bombe anglaise utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale.

Titres 
 Grand Slam est un film américain réalisé par William Dieterle sorti en 1933 ;
 Grand Slam est un film britannique de télévision réalisé par John Hefin diffusé en 1978 ;
 Grand Slam: The Tennis Tournament, un jeu vidéo de 1992 ;
 Grand Slam Tennis, le nom américain du jeu vidéo sorti en 2009, Grand Chelem Tennis ;
 Le Grand Slam, un jeu télévisé France 3, présenté par Cyril Féraud depuis le .

Divers